Hearts in Exile (1915), een film van James Young
Hearts in Exile (1929), een film van Michael Curtiz